Чорноморська рада — українська газета на Кубані, виходила в Новоросійську в 1917 році.
 Чорноморська міська рада — орган місцевого самоврядування в Одеській області з центром у місті Чорноморську.

Див. також 
 Чорноморська селищна рада
 Чорноморська сільська рада